

Collegamenti esterni

 Scheda su fscmocs.com